

Astronomia 
 Struve 2398 – sistema stellare
 2227 Otto Struve – asteroide della fascia principale

Persone 
 Friedrich Georg Wilhelm von Struve – astronomo tedesco
 Gleb Struve – scrittore, saggista, critico letterario e storico russo
 Gustav Struve  – politico e rivoluzionario tedesco
 Otto Struve – astronomo russo naturalizzato statunitense
 Otto Wilhelm von Struve – astronomo russo
 Pëtr Berngardovič Struve –  filosofo ed economista russo
 Stefan Struve – lottatore di arti marziali miste olandese

Altro 
 Arco geodetico di Struve – catena di triangolazioni geodetiche
 Effetto Struve-Sahade – fenomeno della spettroscopia
 Funzioni di Struve – gruppo di funzioni matematiche
 Funzioni di Struve modificate – gruppo di funzioni matematiche